Franz Hörmann – economista austriaco
 Ludwig Hörmann – ciclista su strada e pistard tedesco
 Raimund Hörmann – ex canottiere tedesco
 Theodor Hörmann – pittore, militare e docente austriaco